Matan Ohayon – calciatore israeliano
 Moshe Ohayon – ex calciatore israeliano
 Yogev Ohayon – cestista israeliano